Гірляндайо — родинне прізвисько художників з міста Флоренція, під яким вони увійшли в історію мистецтв.

 Томмазо Бічарді — ювелір з Флоренції, який виготовляв ювелірні гірлянди для жіночих капелюшків. Гірлянди дуже подобались і майстра прозвали Гірляндайо, тобто гірляндний. Прізвисько перейшло на його синів та онуків.
 Доменіко Гірландайо (1449 — 1494) — син ювеліра Томмазо, видатний художник Флоренції 2-ї половини 15 століття, провідний майстер цього періоду, один з найталановитіших портретистів Флоренції, малював фрески і станкові картини.
 Давид Гірландайо (1452 — 1525) — молодший брат художника Доменіко, помічник в його майстерні, другорядний художник.
 Бенедетто Гірландайо (1458 — 1497), наймолодший з братів Гірляндайо, другорядний художник і портретист.
 Рідольфо Гірландайо (1483 — 1561) — син художника Доменіко, сам художник. Малював картини і портрети, займався дизайном інтер'єрів (плафон Зеленої зали в палаццо Веккіо, Флоренція).

Твори майстерні Гірляндайо 

Багатозначні терміни